«Мэнли-Уорринга Си Иглз» ( — «орланы Мэнли-Уорринга») — австралийская профессиональная команда по регбилиг (регби-13), выступающая в Национальной регбийной лиге. Клуб базируется в районе Северных пляжей Сиднея и проводит домашние матчи на арене «Бруквейл Овал» (вместимость — 23 000). «Орланы» были созданы в 1946 году, и с сезона 1947 года выступали в чемпионате Нового Южного Уэльса, предшественнике НРЛ.

До 1999 года команда непрерывно выступала в высшем дивизионе чемпионата. Затем команда была объединена с клубом «Норт Сидней Беарз», в результате чего была создана новая команда — «Нортерн Иглз». «Нортерн» выступал в лиге в 2000 и 2001 годах, и после этого соглашение было расторгнуто. Освободившееся место в лиге вновь занял клуб «Мэнли-Уорринга», изначально выступавший под новым названием. Впрочем, с 2003 года команда вернулась к историческому бренду.

Впервые команда вышла в финал чемпионата в 1951 году. Первый кубок покорился клубу в 1972 году, затем последовали ещё семь побед. Всего же коллектив сыграл в финале плей-офф 18 раз. Последний на данный момент успех датируется 2011 годом. В течение 63 сезонов команда не получала «деревянную ложку» — символический приз, присуждаемый хужшей команде чемпионата.

Клифф Лайонз провёл за команду 309 матчей на высшем уровне, рекорд по общему числу игр удерживает Стив Мензис (349, в т. ч. 69 — за «Нортерн Иглз»). Грэм Иди набрал за карьеру в клубе 1917 очков, а лучшее достижение сезона принадлежит Мэттью Риджу (257, 1995 год). В течение всех сезонов выступлений за команду Мензис занёс 151 попытку. Он также наиболее результативным нападающим по этому показателю в истории игры.

Бренд 

При вступлении в лигу клуб выбрал бордовый и белый цвета в качестве основных. Эта палитра была унаследована от команды, которая ранее участвовала в Кубке президента. Та, в свою очередь продолжила традицию команды сёрферского клуба «Фрэшуотер», основанного ещё в 1908 году. Дизайн регбийки повторял распространённый среди других команд вариант: наличие V-образной белой стрелки на фоне основного цвета. Клуб одним из первых утвердил эмблему, на которой в начале пятидесятиых изображались две латинские буквы M и W. Позже на знаке появился морской орлан, которого многие болельщики и журналисты путали с чайкой. Дальнейшие изменения дизайна формы происходили нерегулярно. В девяностых годах концепция со стрелкой была радикально изменена. На форме игроков стал использоваться синий цвет.

Команда известна под прозвищем «орланы» с самого начала выступлений в чемпионате. Нынешний логотип команды с некоторыми отличиями был впервые использован в 1998 году, после войны за телеправа в лиге. Новое изображение орлана, расположенное в центре бордового круга, стало более агрессивным. Использование знака было приостановлено в период взаимодействия с «Норт Сидней Беарз», но позже команда вернулась к данному варианту. В сезоне 2006 года использовался особый логотип, посвящённый шестидесятилетию участия команды в турнире.

Общественная позиция игроков 
В июле 2022 года семь игроков команды отказались выходить на матч против клуба «Сидней Рустерз» в связи с тем, что команда должна была играть в футболках с символикой в поддержку ЛГБТ-движения. Игроки объяснили, что эта символика несовместима с их религиозными и культурными воззрениями на мир.

Текущий состав 
Обновление: 3 февраля 2013 года.
 
Главный тренер: Джефф Туви.

Тренеры 
 Гарольд Джонстон: 1947
 Рэй Стер: 1947—1948
 Джордж Маллинс: 1949
 Уолли О’Коннелл: 1950—1952, 1966—1967
 Рой Булл: 1953
 Рэй Норман: 1954
 Пэт Девери: 1955—1956
 Кен Артурсон: 1957—1961
 Рон Уилли: 1962, 1970—1974
 Тони Паскинс: 1963
 Рассел Пепперелл: 1964—1965
 Джордж Хантер: 1968—1969
 Фрэнк Стэнтон: 1975—1979
 Аллан Томсон: 1980
 Рэй Ритчи: 1981—1982
 Боб Фултон: 1983—1988, 1993—1999
 Алан Томпсон: 1989
 Грэм Лоу: 1990—1992
 Питер Шарп: 1999, 2003
 Дес Хаслер: 2004—2011
 Джефф Туви: 2012-…

Достижения 
 Национальная регбийная лига:
 Чемпион: 1972, 1973, 1976, 1978, 1987, 1996, 2008, 2011 (8)
 Вице-чемпион: 1951, 1957, 1959, 1968, 1970, 1982–83, 1995, 1997, 2007 (10)
 Регулярный чемпион: 1971, 1972, 1973, 1976, 1983, 1987, 1995, 1996, 1997 (9)
 Клубный чемпионат Нового Южного Уэльса:
 1972, 1983, 1987, 1988 (4)
 Предсезонные кубки:
 1980 (1)
 Клубный чемпионат мира:
 2009 (1)
 Тут Кап:
 1982, 1983 (2)
 Турнир по регби-7:
 1990, 1994, 1995 (3)
 Кубок Джерси Флегга:
 1961, 1974, 1987, 1988 (4)
 Кубок президента:
 1946, 1970 (2)
 Первый дивизион:
 1954, 1960, 1969, 1973, 1988 (5)
 Второй дивизион:
 1952 (1)

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Регбилиг-клубы Австралии
Спортивные клубы Сиднея